Het kogelslingeren voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 8 augustus, kwalificaties, en 10 augustus 2012, finale. Regerend olympisch kampioene was Aksana Miankova uit Wit-Rusland.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen

Kwalificatieronde
Rechtstreeks gekwalificeerd voor de finale door een worp van minstens 73 m =(Q) of door bij de beste 12 te eindigen =(q)

Finale

Lysenko werd vier jaar na de Spelen alsnog gediskwalificeerd na een positieve dopingtest.

 NM: Geen geldig resultaat
 SB: Beste seizoensprestatie
 OR: Olympisch record
 NR: Nationaal record
 DSQ: Diskwalificatie

Vrouwen kogelslingeren